Hold On signifie « Attendez » et peut désigner :

Roman 

 , roman pour jeunes adultes d' publié en 2005.

Cinéma 

 , film d'Arthur Lubin sorti en 1966 ;
 Hold On, court métrage de Glenn Ripps sorti en 2002 ;
 Hold On, film de Jackie Julio et Doug Olear sorti en 2008 ;
 Hold On, film de Joel Vetsch sorti en 2009 ;
 Hold On, film de Tarek Tohme sorti en 2017.

Musique

Album 

 , album de Herman's Hermits sorti en  ;

 , album de  sorti en 1976 ;
 , album de  sorti en 1978 ;
 , album de Lisa Hartman sorti le  ;
 , album de  sorti en 1980 ;
 , album de  sorti en 1980 ;
 , album de Mordechai Ben David sorti en 1984 ;
 , album de Nitty Gritty Dirt Band sorti le  ;
 , album du groupe australien Spencer Tracy sorti le  ;
 , album de Vineyard UK sorti en 2004 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , titre alternatif de Gospel Plow, chanson traditionnel folk américaine ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Jimmy Ruffin présente sur l'album  sorti en  ;
 , single de Dave Gahan présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur la bande son de Princesse malgré elle ;
 , chanson de  présente sur la bande son du film  ;
 , chanson de Freddie Mercury et  pour le film Zabou ;
 , chanson de John Lennon présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Steve Winwood présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Kansas présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti en 1982 ;
 , chanson de Santana présente sur l'album Shangó (album) sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album 90125 sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Rosanne Cash présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson d'Eric Clapton présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Donny Osmond présente sur l'album  sorti en 1989 ;
 , chanson de Lou Reed présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'En Vogue présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Wilson Phillips présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Sarah McLachlan présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Brand Nubian présente sur l'album Everything Is Everything sorti le  ;
 , chanson d'Alexia présente sur l'album  sorti en 1997 ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Tom Waits présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Limp Bizkit présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Olly Murs présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de David Gray présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Good Charlotte présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  et , featuring Wyclef Jean présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Stellar Kart sortie le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de , face B du single  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 2007 ;
 , chanson de Young Buck présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Tim Armstrong présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Hold On, chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de KT Tunstall présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Yolanda Adams présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Cascada présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de Lazee sorti le  ;
 , chanson de Michael Bublé présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de TobyMac présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Julian Lennon présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Skepta sortie le  ;
 , chanson de Sean Paul présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de David Archuleta présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Alabama présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Devin Townsend Project présente sur l'album  sorti le  ;
 Hold On (Bambelela), chanson de Zahara, titrée au Annual South African Music Awards 2013 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Colbie Caillat présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Nervo présente sur l'album  sorti le .

Notes et références